U-19 – niemiecki okręt podwodny typu U-19 z okresu I wojny światowej
 U-19 – niemiecki okręt podwodny typu UC I z okresu I wojny światowej SM UC-15; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-19
 U-19 – niemiecki okręt podwodny typu IIB z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 U-19 (S198) – niemiecki okręt podwodny typu 206 z lat 70. XX wieku

Zobacz też 
 UB-19 – niemiecki okręt podwodny typu UB II z okresu I wojny światowej
 UC-19 – niemiecki okręt podwodny typu UC II z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich